Streeck ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Streeck-Fischer (* 1946), deutsche Ärztin und Psychoanalytikerin
 Hans Streeck (1905–1963), deutscher Chemiker
 Hendrick van Streeck (1659–1720), niederländischer Maler und Bildhauer 
 Hendrik Streeck (* 1977), deutscher Arzt und Virologe
 Juriaen van Streeck (1632–1687), niederländischer Maler 
 Rolf-Eberhard Streeck (1940–2007), deutscher Molekulargenetiker
 Ulrich Streeck (* 1944), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Wolfgang Streeck (* 1946), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Streck
 Streek